Змагання з плавання на дистанції 50 метрів брасом серед жінок на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2017 відбулись 29 і 30 липня 2017.

Рекорди
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів 29 липня о 10:07.

Півфінали
Півфінали розпочались 29 липня о 17:56.

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал

Примітки 

50 метрів брасом (жінки)